FBZ steht für:

 Familienbetreuungszentrum, Einrichtung der Bundeswehr
 Finance Bank Zambia, Tochterunternehmen der Citigroup in Sambia
 Französische Besatzungszone in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
 Freizeit- und Bildungszentrum Bürgerpark in Braunschweig
 Frühe Bronzezeit
 Bahnhof Butzbach (DS100-Code)

FBz steht für:
 Fermeldebezirk, siehe Fernmeldeamt (Deutsche Bundespost) #Aufbau

Abkürzung